Garriba ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Garriba (1944–2016), italienischer Schauspieler und Dichter
 Mario Garriba (1944–2013), italienischer Schauspieler und Filmregisseur